Gökhan Töre (Keulen, 20 januari 1992) is een Duits-Turks voetballer die bij voorkeur als vleugelaanvaller speelt. Hij debuteerde in 2011 in het Turks voetbalelftal.

Clubcarrière 
Töre begon in 1999 met voetballen bij SV Adler Dellbrück. Hij speelde daar tot hij in 2003 werd opgenomen in de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen. Die opleiding verruilde hij in 2009 voor de jeugd van Chelsea. Töre speelde hier in het tweede elftal. Hij verkaste in 2011 naar Hamburger SV, waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal.

Statistieken

Interlandcarrière 
Töre debuteerde op 10 augustus 2011 onder toenmalig bondscoach Guus Hiddink in het Turks voetbalelftal. Hij en zijn ploeggenoten wonnen die dag met 3–0 van Estland.

Trivia 
 Töre werd op 20 april 2014 getroffen in zijn schouder bij een schietincident in een nachtclub in Turkije.

Zie ook 
 Lijst van spelers van Hamburger SV

Duits voetballer
Turks voetballer